McGraw oder MacGraw ist der Familienname folgender Personen:

 Ali MacGraw (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Charles McGraw (1914–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Eloise Jarvis McGraw (1915–2000), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 Francis X. McGraw (1918–1944), US-amerikanischer Soldat, nach dem die McGraw-Kaserne in München benannt wurde
 Gary McGraw (* 1966), Informatiker und Buchautor zu Software Security
 James Herbert McGraw (1860–1948), US-amerikanischer Verleger; Gründer von McGraw-Hill

 Madeleine McGraw (* 2008), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Melinda McGraw (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Phil McGraw (* 1950), US-amerikanischer Psychologe und Fernsehmoderator
 Tim McGraw (* 1967), US-amerikanischer Country-Musiker
 Tug McGraw (1944–2004), US-amerikanischer Baseballspieler
 Violet McGraw (* 2011), US-amerikanische Schauspielerin

McGraw steht für:
 McGraw (New York), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 McCraw